Hirth ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hirth (1858–1935), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Arthur Hirth (1875–1936), deutscher Maler, Zeichner und Verleger

 Georg Hirth (1841–1916), deutscher Schriftsteller
 Hans Hirth (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hellmuth Hirth (1886–1938), deutscher Flugpionier
 Herbert Hirth (1884–1976), deutscher Fußballspieler
 István Hirth (* 1948), ungarischer Radrennfahrer
 Jean-Joseph Hirth (1854–1931), französischer Geistlicher in Deutsch-Ostafrika
 John P. Hirth (* 1930), US-amerikanischer Werkstoffwissenschaftler
 Lion Hirth (* 1985), deutscher Energieökonom
 Ringo Hirth (* 1950), deutscher Musiker
 Rudolf Hirth du Frênes (1846–1916), deutscher Maler
 Simone Hirth, verheiratete Seidl (* 1985), deutsche Schriftstellerin
 Volker Hirth (* 1959), deutscher Radio- und Fernsehmoderator
 Waldemar Hirth (1884–1963), deutscher Konteradmiral
 Wolf Hirth (1900–1959), deutscher Flugpionier

Siehe auch:
 Hirth-Verzahnung
 Hirth Motoren
 Hirt